Im Folgenden werden historische Ortsnamen des bayerisch-schwäbischen Dorfes Mindelaltheim chronologisch aufgelistet.

12. und 13. Jahrhundert

14. Jahrhundert

15. Jahrhundert

16. Jahrhundert

17. Jahrhundert

18. Jahrhundert

19. Jahrhundert bis einschließlich 1906

Einzelnachweise 

Dürrlauingen